Реджинальд де Браоз (; 1178 — 9 июня 1228) — английский аристократ, влиятельный землевладелец Валлийской марки, 9-й барон Абергавенни, 5-й лорд Брамбер, сын Уильяма де Браоза, 4-го лорда Брамбера, и Мод де Сент-Валери.

Биография 
Реджинальд был младшим сыном 4-го лорда Брамбера, потерявшего в 1208—1209 годах все свои владения в конфликте с королём Джоном и умершим в изгнании. В самом начале этого конфликта Реджинальд бежал в Ирландию; его мать и старший брат были схвачены и умерли в тюрьме (возможно, были уморены голодом по приказу короля), а Реджинальд смог спастись. В 1215 году он вместе с ещё одним братом Жилем начал войну против Джона в Уэльсе, опираясь на поддержку князя Гвинеда Лливелина Великого, выдавшего за него свою дочь Гвладис Ди. Мятежники заняли ряд замков, в том числе Скенфрит, Абергавенни и Уайт. Все отвоёванные у короля земли Браозов, включая Гоуэр, Реджинальд формально принял от Лливелина в качестве лена.

В это же время другие английские бароны вели с Джоном Безземельным свою войну, но Браозы не согласовывали с ними свои действия и не принимали участие в подписании Великой хартии вольностей. В 1216 году король сам появился в Уэльсе с войском. Он смог разрушить замки Хей и Раднор, но всё же согласился удовлетворить большую часть претензий Реджинальда. Браоз получил Брекон, Раднор, Абергавенни.

После смерти Иоанна Безземельного Реджинальд окончательно примирился с английской короной. 23 июня 1217 года при посредничестве Уильяма Маршала был заключён договор с новым королём Генрихом III, по которому земли, формально полученные Браозом от Лливелина, снова признавались английскими ленами, а за это монарх возвращал Реджинальду Брамбер в Сассексе. Это вызвало войну с Гвинедом и Дехейбартом. Князья последнего (родные племянники Браоза) заняли Буилт, а Лливелин осадил Брекон; он в этой войне поддержал Джона де Браоза, сына умершего в заключении Уильяма, претендовавшего на наследство в качестве представителя старшей ветви рода.

Реджинальду пришлось уступить. Он отказался от Гоуэра, где валлийцы разрушили замок Суонси. В 1220 году Лливелин передал Гоуэр Джону Браозу, а в 1221 году опять началась война: гвинедский князь осадил Буилт, но отступил, узнав о приближении королевской армии. Поскольку он продолжал поддержку Джона Браоза, Реджинальду пришлось в 1226 году уступить племяннику ещё и Брамбер.

Браоз был одним из свидетелей признания Генрихом III Великой хартии в 1225 году. Уже тремя годами позже он умер и был погребён, видимо, в церкви святого Иоанна в Бреконе.

Семья 
Реджинальд де Браоз был женат дважды. Его первой женой стала Греция Бривер, дочь Уильяма Бривера и Беатрикс де Во. В этом браке родились сын и дочь:
 Уильям де Браоз, 10-й барон Абергавенни (около 1197—1230)
 Матильда де Браоз; муж — Рис Мехил Дехейбартский

Второй женой Реджинальда была Гвладис Ди, дочь Лливелина Великого и, вероятно, Джоанны, внебрачной дочери короля Джона Безземельного. В этом браке детей не было. Гвладис Ди вышла замуж во второй раз — за Ральфа Мортимера.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Браозы